

Patronyme 

 Ashley Monroe (née en 1986), chanteuse américaine ;
 Bill Monroe (1911-1996), musicien américain ;
 Burt Monroe (1930-1994), ornithologue américain ;
 Charles Monroe Schulz (1922-2000), scénariste et dessinateur américain ;
 Chris Monroe (né en 1981), joueur de basket-ball américain ;
 Craig Monroe (né en 1977), joueur de baseball américain ;
 Dean Monroe, acteur pornographique britannique ;
 Del Monroe (né en 1936), acteur américain ;
 Earl Monroe (1944-), joueur de basket-ball américain ;
 Elizabeth Monroe (1768-1830), première dame des États-Unis ;
 Eugene Monroe (né en 1987), joueur de football américain ;
 Greg Monroe (né en 1990), joueur de basket-ball américain ;
 Harriet Monroe (1860-1936), poétesse et éditrice américaine ;
 Jacinta Monroe (1988-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Jack Monroe (1988-), personnalité britannique de la cuisine, de l'écriture et de l'activisme ;
 James Monroe (1758-1831), cinquième président des États-Unis d'Amérique, qui édicta la doctrine Monroe ;
 Jessica Monroe (née en 1966), rameuse d'aviron américaine ;
 
 Julie Monroe (19?-), monteuse de film américaine ;
 Laurence Monroe Klauber (1883-1968), naturaliste américaine ;
 Louis Monroë dit Roë (1852-1934), général français ;
 Lucy Monroe (1906-1987), soprano américaine ;
 Maika Monroe (1993-), actrice et professionnelle de kitesurf américaine ;
 Maribeth Monroe (1978-), actrice américaine ;
 Memphis Monroe, actrice pornographique américaine ;
 Meredith Monroe (née en 1976), actrice américaine ;
 Michael Monroe (né en 1962), chanteur finlandais ;
 Missy Monroe (née en 1984), actrice pornographique américaine ;
 Phil Monroe (1916-1988), réalisateur américain ;
 Robert Monroe (1915–1995), parapsychologue, fondateur de l'Institut Monroe ;
 Rodney Monroe (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 Theodore Monroe Davis (1837-1915), financier américain ;
 Thomas Monroe, scénariste américain ;
 Vaughn Monroe (1911-1973), chanteur et trompettiste américain ;
 Vlad Mamyshev Monroe (1969-2013), artiste russe ;

personnages de fiction
 Adam Monroe (1671-2007) personnage de la série télévisée Heroes ;
 Sebastian Monroe, personnage de la série télévisée Revolution ;
 Lindsay Monroe, personnage de la série Les Experts : Manhattan ;
 Sasha Monroe, personnage de la série New York 911 ;
 Le  Marvin Monroe, personnage des dessins animés des Simpson ;
 Paul « Jesus » Monroe, personnage de la série de bandes dessinées The Walking Dead.

Les Monroes (1966) 
Une série télévisée américaines (Titre Original : The Monroes) de 26 épisodes en couleurs d'environ 50 minutes chacun qui avait été diffusée à l'origine sur ABC au cours de la saison 1966-1967. Elle a été diffusée en français sur la chaine Canal J. La série était centrée sur les aventures des cinq enfants Monroe donc les parents se sont perdus dans les rapides de la rivière Snake. Le fils ainé conduit ses frères et sœurs près de Jackson, dans le Wyoming (à la frontière autour de l'actuel parc national de Grand Teton). Pendant les années 1870, ils luttent pour survivre en tant que famille sur les terres que leur père avait jalonnées des années auparavant.
 Clay Monroe (frère aîné, 18 ans)
 Kathy Monroe (sœur aînée, 16 ans)
 « Big Twin » Monroe (frère jumeau, presque 12 ans)
 « Little Twin » Monroe (frère jumeau, presque 12 ans)
 Amy Monroe (petite sœur, 6 ans)

The Monroes (1995) 
Une série télévisée de 9 épisodes de 48 minutes créé par Rick Kellard et diffusé en 1995 sur le réseau ABC. Cette série est inédite dans tous les pays francophones, suit les vies d'une famille impliquée dans la politique.
 John Monroe
 Kathryn Monroe
 William Monroe
 Anne Monroe
 Greer Monroe
 James Monroe
 Ruby Monroe
 Gabriel Monroe

Monroes (2011) 
Une série britannique de 12 épisodes de 46 minutes produite par Screen Mammoth est diffusée entre 2011 et 2012 sur le réseau ITV. La série suit un neurochirurgien nommé Gabriel Monroe et dépeint ses relations professionnelles et familiales ainsi que les effets des maladies sur l'entourage des patients.
 Gabriel Monroe (neurochirurgien, père)
 Anna Monroe (mère, ex femme)
 Nick Monroe (fils)

Pseudonyme 

 Marilyn Monroe (1926-1962), actrice et chanteuse américaine.

Prénom

Toponyme



Localités 
 Monroe dans l'État de Caroline du Nord ;
 Monroe dans l'État du Connecticut ;
 Monroe dans l'État du Dakota du Sud ;
 Monroe dans l'État de Géorgie ;
 Monroe dans l'État de l'Indiana ;
 Monroe dans l'État de l'Iowa ;
 Monroe dans l'État de Louisiane ;
 Monroe dans l'État du Maine ;
 Monroe, dans l’État du Massachusetts ;
 Monroe dans l'État du Michigan ;
 Monroe dans l'État du New Hampshire ;
 Monroe dans l'État du New Jersey ;
 Monroe dans l'État de New York ;
 Monroe, village dans l’État de New York ;
 Monroe dans l'État de l'Ohio ;
 Monroe dans l'État de l'Oklahoma ;
 Monroe dans l'État de l'Oregon ;
 Monroe, un borough de Pennsylvanie ;
 Monroe dans l'État de l'Utah ;
 Monroe dans l'État de Virginie ;
 Monroe dans l'État de Washington ;
 Monroe dans l'État du Wisconsin ;

Autres types de lieu 
  ;
  (dans l'État du New Jersey et de Pennsylvanie) ;
 deux stations du métro de Chicago :
 Monroe (ligne bleue CTA),
 Monroe (ligne rouge CTA) ;
 Monroe Lake Archeological District, district historique du comté de Miami-Dade (Floride).
  ;
 .

Établissements d'enseignement 
 Université de Louisiane à Monroe
 Monroe College, New York
 Monroe Institute

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme écossais
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom